Yamparáez kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Yamparáez, provins, Chuquisaca, 
 Yamparáez (kommunhuvudort), distriktshuvudort, Chuquisaca, Provincia Yamparáez, 

Robotskapade Boliviaförgreningar